Starzechowscy herbu Leliwa – polski ród szlachecki
 Starzechowscy herbu Nieczuja – polski ród szlachecki